

Chimica 
 R14 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-14 – sigla del carbonio tetrafluoruro

Trasporti 
 R14 – tangenziale di Geel (Belgio)